F.E.A.R.: First Encounter Assault Recon – gra FPS z gatunku horror wydana w 2005
 F.E.A.R. Combat – darmowa gra FPS wydana w 2006
 F.E.A.R. Extraction Point –  pierwszy oficjalny dodatek do F.E.A.R.: First Encounter Assault Recon wydany w 2006
 F.E.A.R. Perseus Mandate – drugi oficjalny dodatek do F.E.A.R.: First Encounter Assault Recon wydany w 2007

Zobacz też:
 Fear – amerykański zespół punkrockowy